Дискордия:
 Дискордия — название в латинских переводах греческой богини раздора Эриды . У Вергилия («Энеида» VIII 702) персонифицируется и выступает как спутница Беллоны при изображении битвы при Акции: «В рваной одежде своей, ликуя, Распря (Discordia) блуждает» (пер. С.Ошерова).
 Дискордия — богиня в современной религии дискордианизма.
 Дискордия — одно из ключевых понятий в вымышленной вселенной «Темной Башни» Стивена Кинга, описывает состояние мира при разрушении Темной Башни, вообще ассоциируется с разрушительным началом.

Римская мифология